Aleksandr Bogomołow (ur. 1900, zm. 1969) – radziecki dyplomata
 Aleksandr Bogomołow (ur. 1 lutego 1976) – rosyjski siatkarz
 Aleksiej Bogomołow – dwie osoby
 Dmitrij Bogomołow (ur. 1890 – zm. 7 maja 1938) – ambasador i minister pełnomocny Związku Radzieckiego w Chinach w latach 1933-1937

Zobacz też 
 Alex Bogomolov Jr. – rosyjski tenisista, przez część kariery reprezentujący Stany Zjednoczone